Azul y Blanco o Azul y blanco puede referirse a:

Películas 
 Azul y blanco (película), película chilena de 2004.

Periódicos

Honduras 
 Azul y Blanco (1914), periódico hondureño de la ciudad de Tegucigalpa.
 Azul y Blanco (1935), periódico hondureño  de la ciudad de San Pedro Sula.
 Azul y Blanco (1946), periódico hondureño de la ciudad de San Pedro Sula.

Nicaragua 
 Azul y Blanco (Nicaragua), periódico nicaragüense de la ciudad de Matagalpa, Nicaragua.

Política 
 Azul y Blanco (coalición), o Kahol Laván, una coalición política de Israel.